Clark Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Clark Island (Florida)
 Clark Island (Kane County, Illinois)
 Clark Island (Putnam County, Illinois)
 Clark Island (Knox County, Maine)
 Clark Island (Piscataquis County, Maine)
 Clark Island (Massachusetts)
 Clark Island (Calhoun County, Michigan)
 Clark Island (Chippewa County, Michigan)
 Clark Island (Chisago County, Minnesota)
 Clark Island (Cook County, Minnesota)
 Clark Island (Nebraska)
 Clark Island (New Hampshire)
 Clark Island (Ohio)
 Clark Island (Pennsylvania)
 Clark Island (Cameron County, Texas)
 Clark Island (Jefferson County, Texas)
 Clark Island (Washington)
 Clark Island (Wisconsin)

in Australien:
 Clark Island (New South Wales)
 Clark Island (Tasmanien)

in Antarktika:
 Clark Island (Antarktika), in der östlichen Amundsen-See 

Siehe auch:
 Clarke Island
 Clarks Island